Jean Fabre désigne notamment :

 Jean Fabre (1717-1797), protestant français ;
 Jean Fabre de La Martillière (1732-1819), militaire et homme politique français ;
 Jean Fabre (1904-1975), spécialiste de la littérature française ;
 Jean Fabre (1920-), géologue français ;
 Jean Fabre (1920-2014), éditeur français ;
 Jean Fabre (1935-), joueur français de rugby à XV.

Voir aussi 
 Jean-Henri Fabre (1823-1915), un homme de sciences, un humaniste, un naturaliste, un entomologiste, un écrivain et un poète français
 Jan Fabre (1958-), un dessinateur, un sculpteur, un chorégraphe et un metteur en scène de théâtre belge